Жилин Виктор Павлович (, Тарту — ) — русский советский , инженер.

Биография 
Участник семинара Бориса Стругацкого. В 1956 году с семьёй переехал в Ленинград. Далее поступил в Ленинградский механический институт, который окончил в 1970 году. Работал инженером-конструктором в Красноярске, потом в одном из НИИ Ленинграда.

Фантастику любил с детства, писать и изредка публиковаться начал в 1980-х. Был старостой семинара братьев Стругацких.

Начал печататься в сборнике «Молодой Ленинград’83» — фантастический рассказ «Абсолютный гороскоп» (1983).

Единственное крупное произведение, которое он успел написать — повесть «День свершений», опубликованная в 1987 году, уже после его смерти.

Вторая же повесть Виктора Жилина так и осталась неоконченной.

Произведения 

 Беглец
 День свершений
 Проблема Соколовского
 Тест на совместимость

Примечания

Источники 
 Биография и библиография на fantlab

Выпускники БГТУ «Военмех»
Писатели СССР